Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Valeri e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Eduardo Nicolás e Germán Puentes 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Tomáš Anzari /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

 Massimo Ardinghi /  Nebojša Đorđević (primo turno)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Sr. (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1999